|-
|(125251)||2001 UD204|| align=right|16,7|| align=right|2,291|| align=right|0,087|| align=right|1,61|| align=right|3,466||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125252)||2001 UH205|| align=right|16,6|| align=right|2,359|| align=right|0,130|| align=right|3,19|| align=right|3,623||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125253)||2001 UJ205|| align=right|16,4|| align=right|2,200|| align=right|0,046|| align=right|2,81|| align=right|3,262||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125254)||2001 UT205|| align=right|16,3|| align=right|2,694|| align=right|0,040|| align=right|3,06|| align=right|4,421||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125255)||2001 UA216|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,077|| align=right|3,85|| align=right|3,767||MBA||23. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125256)||2001 UK217|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,077|| align=right|7,68|| align=right|4,087||MBA||24. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125257)||2001 UM218|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,168|| align=right|4,45|| align=right|3,664||MBA||26. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125258)||2001 UH219|| align=right|16,1|| align=right|2,397|| align=right|0,162|| align=right|2,59|| align=right|3,710||MBA||26. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125259)||2001 UQ219|| align=right|16,3|| align=right|2,301|| align=right|0,093|| align=right|5,81|| align=right|3,490||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125260)||2001 UF220|| align=right|17,0|| align=right|2,224|| align=right|0,011|| align=right|1,08|| align=right|3,316||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125261)||2001 UG220|| align=right|16,8|| align=right|2,287|| align=right|0,065|| align=right|4,47|| align=right|3,457||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125262)||2001 UV220|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,125|| align=right|4,17|| align=right|3,700||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125263)||2001 UW221|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,160|| align=right|3,24|| align=right|3,650||MBA||24. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125264)||2001 UX221|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,155|| align=right|3,09|| align=right|3,516||MBA||24. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125265)||2001 UT222|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,055|| align=right|1,96|| align=right|4,299||MBA||23. října 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(125266)||2001 VG|| align=right|17,3|| align=right|2,311|| align=right|0,120|| align=right|4,82|| align=right|3,511||MBA||7. listopadu 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(125267)||2001 VL1|| align=right|16,9|| align=right|2,397|| align=right|0,219|| align=right|2,10|| align=right|3,711||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125268)||2001 VJ2|| align=right|16,0|| align=right|2,209|| align=right|0,091|| align=right|4,94|| align=right|3,282||MBA||10. listopadu 2001||Badlands||R. Dyvig
|-
|(125269)||2001 VP3|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,094|| align=right|4,97|| align=right|3,469||MBA||11. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125270)||2001 VT3|| align=right|16,3|| align=right|2,447|| align=right|0,132|| align=right|5,62|| align=right|3,827||MBA||11. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125271)||2001 VR5|| align=right|17,2|| align=right|2,435|| align=right|0,223|| align=right|2,16|| align=right|3,798||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125272)||2001 VC6|| align=right|17,4|| align=right|2,418|| align=right|0,206|| align=right|0,75|| align=right|3,760||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125273)||2001 VA8|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,075|| align=right|6,99|| align=right|3,840||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125274)||2001 VE10|| align=right|15,5|| align=right|2,551|| align=right|0,130|| align=right|13,17|| align=right|4,073||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125275)||2001 VW11|| align=right|14,0|| align=right|2,727|| align=right|0,097|| align=right|30,56|| align=right|4,502||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125276)||2001 VV12|| align=right|15,2|| align=right|2,405|| align=right|0,143|| align=right|13,64|| align=right|3,729||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125277)||2001 VL13|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,136|| align=right|6,01|| align=right|3,499||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125278)||2001 VS13|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,168|| align=right|5,13|| align=right|3,470||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125279)||2001 VE14|| align=right|15,5|| align=right|2,219|| align=right|0,039|| align=right|6,22|| align=right|3,304||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125280)||2001 VH14|| align=right|16,3|| align=right|2,631|| align=right|0,088|| align=right|13,27|| align=right|4,266||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125281)||2001 VZ14|| align=right|15,8|| align=right|2,263|| align=right|0,104|| align=right|5,30|| align=right|3,404||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125282)||2001 VM15|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,084|| align=right|6,29|| align=right|3,685||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125283)||2001 VN18|| align=right|16,7|| align=right|2,456|| align=right|0,127|| align=right|1,36|| align=right|3,849||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125284)||2001 VH19|| align=right|16,6|| align=right|2,553|| align=right|0,116|| align=right|4,03|| align=right|4,079||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125285)||2001 VN21|| align=right|16,8|| align=right|2,231|| align=right|0,109|| align=right|1,54|| align=right|3,333||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125286)||2001 VZ22|| align=right|13,5|| align=right|3,944|| align=right|0,267|| align=right|6,94|| align=right|7,832||HLD||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125287)||2001 VG23|| align=right|15,5|| align=right|2,208|| align=right|0,066|| align=right|3,12|| align=right|3,280||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125288)||2001 VQ23|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,096|| align=right|5,25|| align=right|3,665||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125289)||2001 VH24|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,065|| align=right|5,17|| align=right|4,059||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125290)||2001 VL24|| align=right|16,6|| align=right|2,388|| align=right|0,148|| align=right|1,69|| align=right|3,689||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125291)||2001 VR24|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,121|| align=right|3,84|| align=right|3,367||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125292)||2001 VU24|| align=right|16,8|| align=right|2,426|| align=right|0,195|| align=right|1,48|| align=right|3,779||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125293)||2001 VV25|| align=right|15,9|| align=right|2,635|| align=right|0,108|| align=right|1,89|| align=right|4,275||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125294)||2001 VA26|| align=right|16,1|| align=right|2,415|| align=right|0,071|| align=right|3,52|| align=right|3,752||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125295)||2001 VJ26|| align=right|15,7|| align=right|2,428|| align=right|0,081|| align=right|3,69|| align=right|3,782||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125296)||2001 VS27|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,200|| align=right|1,26|| align=right|3,537||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125297)||2001 VW27|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,181|| align=right|3,39|| align=right|3,685||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125298)||2001 VC28|| align=right|15,5|| align=right|2,438|| align=right|0,093|| align=right|4,54|| align=right|3,807||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125299)||2001 VK28|| align=right|16,9|| align=right|2,414|| align=right|0,185|| align=right|0,71|| align=right|3,750||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125300)||2001 VT28|| align=right|15,5|| align=right|2,366|| align=right|0,240|| align=right|6,75|| align=right|3,640||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125301)||2001 VW28|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,107|| align=right|6,04|| align=right|3,632||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125302)||2001 VY28|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,089|| align=right|6,40|| align=right|3,534||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125303)||2001 VS29|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,150|| align=right|12,74|| align=right|3,799||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125304)||2001 VO30|| align=right|15,2|| align=right|2,357|| align=right|0,123|| align=right|7,76|| align=right|3,618||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125305)||2001 VU30|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,105|| align=right|2,18|| align=right|3,715||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125306)||2001 VV30|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,081|| align=right|2,32|| align=right|4,115||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125307)||2001 VC32|| align=right|15,7|| align=right|2,363|| align=right|0,089|| align=right|2,06|| align=right|3,631||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125308)||2001 VE32|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,140|| align=right|2,36|| align=right|3,757||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125309)||2001 VK32|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,187|| align=right|3,20|| align=right|3,721||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125310)||2001 VN32|| align=right|15,9|| align=right|2,462|| align=right|0,173|| align=right|2,15|| align=right|3,862||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125311)||2001 VV32|| align=right|15,7|| align=right|2,480|| align=right|0,113|| align=right|3,99|| align=right|3,905||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125312)||2001 VK33|| align=right|15,6|| align=right|2,521|| align=right|0,097|| align=right|6,29|| align=right|4,002||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125313)||2001 VD34|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,085|| align=right|7,32|| align=right|3,621||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125314)||2001 VW34|| align=right|15,9|| align=right|2,435|| align=right|0,182|| align=right|1,94|| align=right|3,799||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125315)||2001 VY34|| align=right|17,5|| align=right|2,336|| align=right|0,162|| align=right|1,76|| align=right|3,569||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125316)||2001 VE35|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,152|| align=right|4,10|| align=right|3,572||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125317)||2001 VG36|| align=right|16,3|| align=right|2,323|| align=right|0,168|| align=right|3,42|| align=right|3,539||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125318)||2001 VX36|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,131|| align=right|1,19|| align=right|3,670||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125319)||2001 VZ38|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,032|| align=right|7,77|| align=right|3,661||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125320)||2001 VD39|| align=right|16,6|| align=right|2,485|| align=right|0,092|| align=right|1,58|| align=right|3,917||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125321)||2001 VB40|| align=right|17,1|| align=right|2,225|| align=right|0,063|| align=right|3,96|| align=right|3,318||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125322)||2001 VE40|| align=right|16,7|| align=right|2,434|| align=right|0,146|| align=right|0,77|| align=right|3,796||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125323)||2001 VL41|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,135|| align=right|6,28|| align=right|3,505||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125324)||2001 VY41|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,089|| align=right|3,50|| align=right|4,177||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125325)||2001 VU43|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,193|| align=right|2,27|| align=right|3,675||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125326)||2001 VJ44|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,132|| align=right|2,24|| align=right|3,671||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125327)||2001 VQ44|| align=right|15,1|| align=right|2,514|| align=right|0,153|| align=right|3,69|| align=right|3,986||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125328)||2001 VC46|| align=right|14,8|| align=right|2,621|| align=right|0,114|| align=right|12,50|| align=right|4,242||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125329)||2001 VO46|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,169|| align=right|2,92|| align=right|3,623||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125330)||2001 VR47|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,118|| align=right|1,13|| align=right|4,214||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125331)||2001 VU47|| align=right|16,3|| align=right|2,404|| align=right|0,200|| align=right|1,72|| align=right|3,727||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125332)||2001 VL48|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,146|| align=right|15,53|| align=right|4,086||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125333)||2001 VN48|| align=right|15,1|| align=right|2,548|| align=right|0,180|| align=right|6,68|| align=right|4,067||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125334)||2001 VQ48|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,147|| align=right|10,88|| align=right|3,665||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125335)||2001 VZ48|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,165|| align=right|2,53|| align=right|3,737||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125336)||2001 VA49|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,104|| align=right|13,33|| align=right|4,171||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125337)||2001 VE51|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,063|| align=right|7,33|| align=right|3,649||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125338)||2001 VP51|| align=right|15,6|| align=right|2,234|| align=right|0,066|| align=right|5,82|| align=right|3,339||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125339)||2001 VQ51|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,075|| align=right|6,87|| align=right|3,551||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125340)||2001 VE52|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,071|| align=right|6,15|| align=right|3,768||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125341)||2001 VV52|| align=right|16,6|| align=right|2,211|| align=right|0,155|| align=right|5,16|| align=right|3,288||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125342)||2001 VA53|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,112|| align=right|6,21|| align=right|3,809||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125343)||2001 VA54|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,082|| align=right|4,97|| align=right|3,401||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125344)||2001 VB54|| align=right|16,4|| align=right|2,238|| align=right|0,022|| align=right|3,89|| align=right|3,347||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125345)||2001 VP54|| align=right|15,2|| align=right|2,460|| align=right|0,157|| align=right|6,70|| align=right|3,857||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125346)||2001 VU54|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,060|| align=right|5,20|| align=right|3,762||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125347)||2001 VN55|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,126|| align=right|4,99|| align=right|3,437||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125348)||2001 VB57|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,148|| align=right|6,38|| align=right|3,639||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125349)||2001 VA59|| align=right|15,8|| align=right|2,323|| align=right|0,129|| align=right|7,72|| align=right|3,540||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125350)||2001 VD59|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,129|| align=right|5,66|| align=right|3,678||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125351)||2001 VA60|| align=right|16,9|| align=right|2,272|| align=right|0,188|| align=right|4,61|| align=right|3,425||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125352)||2001 VB60|| align=right|16,7|| align=right|2,189|| align=right|0,159|| align=right|3,59|| align=right|3,239||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125353)||2001 VA61|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,178|| align=right|12,42|| align=right|3,681||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125354)||2001 VT61|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,125|| align=right|3,92|| align=right|3,539||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125355)||2001 VR62|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,070|| align=right|6,65|| align=right|3,362||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125356)||2001 VW62|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,183|| align=right|3,25|| align=right|3,704||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125357)||2001 VK64|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,049|| align=right|3,35|| align=right|3,639||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125358)||2001 VU64|| align=right|15,9|| align=right|2,313|| align=right|0,159|| align=right|11,06|| align=right|3,518||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125359)||2001 VF65|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,113|| align=right|10,06|| align=right|3,876||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125360)||2001 VL65|| align=right|16,7|| align=right|2,322|| align=right|0,123|| align=right|5,20|| align=right|3,539||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125361)||2001 VB66|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|2,71|| align=right|3,645||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125362)||2001 VL66|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,125|| align=right|2,92|| align=right|3,677||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125363)||2001 VF67|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,168|| align=right|3,68|| align=right|4,084||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125364)||2001 VT68|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,222|| align=right|11,71|| align=right|4,524||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125365)||2001 VD69|| align=right|15,3|| align=right|3,046|| align=right|0,102|| align=right|2,00|| align=right|5,316||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125366)||2001 VS70|| align=right|17,5|| align=right|2,326|| align=right|0,133|| align=right|0,83|| align=right|3,548||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125367)||2001 VZ70|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,086|| align=right|4,55|| align=right|3,478||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125368)||2001 VD71|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,215|| align=right|6,05|| align=right|4,056||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125369)||2001 VK71|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,136|| align=right|28,23|| align=right|4,357||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125370)||2001 VP71|| align=right|14,9|| align=right|2,518|| align=right|0,089|| align=right|2,10|| align=right|3,995||MBA||10. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(125371)||2001 VV71|| align=right|15,3|| align=right|2,449|| align=right|0,140|| align=right|7,11|| align=right|3,831||MBA||14. listopadu 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(125372)||2001 VE72|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,044|| align=right|3,32|| align=right|3,483||MBA||15. listopadu 2001||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(125373)||2001 VN74|| align=right|15,9|| align=right|2,325|| align=right|0,069|| align=right|6,30|| align=right|3,544||MBA||14. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125374)||2001 VY74|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,245|| align=right|5,86|| align=right|3,401||MBA||8. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125375)||2001 VG77|| align=right|15,6|| align=right|2,648|| align=right|0,215|| align=right|2,97|| align=right|4,308||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125376)||2001 VL77|| align=right|15,4|| align=right|2,456|| align=right|0,038|| align=right|15,23|| align=right|3,848||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125377)||2001 VY78|| align=right|16,7|| align=right|2,415|| align=right|0,109|| align=right|4,80|| align=right|3,752||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125378)||2001 VF79|| align=right|16,0|| align=right|2,551|| align=right|0,035|| align=right|3,16|| align=right|4,074||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125379)||2001 VJ79|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,029|| align=right|5,30|| align=right|4,047||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125380)||2001 VL79|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,135|| align=right|5,05|| align=right|3,550||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125381)||2001 VW79|| align=right|17,0|| align=right|2,252|| align=right|0,193|| align=right|6,01|| align=right|3,378||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125382)||2001 VD80|| align=right|14,8|| align=right|2,662|| align=right|0,173|| align=right|16,36|| align=right|4,343||MBA||9. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125383)||2001 VJ80|| align=right|15,2|| align=right|2,410|| align=right|0,084|| align=right|5,59|| align=right|3,740||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125384)||2001 VQ80|| align=right|15,8|| align=right|2,439|| align=right|0,192|| align=right|4,03|| align=right|3,808||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125385)||2001 VQ82|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,145|| align=right|4,65|| align=right|3,679||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125386)||2001 VG83|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,119|| align=right|6,20|| align=right|3,372||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125387)||2001 VN83|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,104|| align=right|2,85|| align=right|3,644||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125388)||2001 VF84|| align=right|15,4|| align=right|2,689|| align=right|0,153|| align=right|13,83|| align=right|4,408||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125389)||2001 VG84|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,122|| align=right|3,72|| align=right|4,197||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125390)||2001 VZ84|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,102|| align=right|6,18|| align=right|3,664||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125391)||2001 VK88|| align=right|15,9|| align=right|2,405|| align=right|0,246|| align=right|5,58|| align=right|3,728||MBA||12. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125392)||2001 VU91|| align=right|16,2|| align=right|2,319|| align=right|0,154|| align=right|10,04|| align=right|3,531||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125393)||2001 VS94|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,236|| align=right|10,95|| align=right|3,646||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125394)||2001 VN96|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,163|| align=right|12,97|| align=right|4,103||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125395)||2001 VS96|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,162|| align=right|11,77|| align=right|4,103||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125396)||2001 VW97|| align=right|14,8|| align=right|2,561|| align=right|0,120|| align=right|15,05|| align=right|4,098||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125397)||2001 VD98|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,176|| align=right|13,11|| align=right|4,195||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125398)||2001 VZ98|| align=right|16,1|| align=right|2,612|| align=right|0,166|| align=right|11,11|| align=right|4,220||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125399)||2001 VB102|| align=right|15,8|| align=right|2,359|| align=right|0,164|| align=right|5,27|| align=right|3,623||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125400)||2001 VE102|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,059|| align=right|7,15|| align=right|3,592||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125401)||2001 VK102|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,106|| align=right|4,43|| align=right|3,665||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125402)||2001 VU102|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,063|| align=right|7,33|| align=right|3,481||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125403)||2001 VH103|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,134|| align=right|3,43|| align=right|3,374||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125404)||2001 VN103|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,140|| align=right|2,27|| align=right|3,710||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125405)||2001 VT105|| align=right|16,7|| align=right|2,331|| align=right|0,221|| align=right|2,31|| align=right|3,559||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125406)||2001 VU105|| align=right|16,9|| align=right|2,223|| align=right|0,205|| align=right|2,37|| align=right|3,315||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125407)||2001 VV105|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,071|| align=right|6,86|| align=right|3,807||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125408)||2001 VP106|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,080|| align=right|8,37|| align=right|3,509||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125409)||2001 VR106|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,116|| align=right|5,88|| align=right|3,438||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125410)||2001 VW106|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,191|| align=right|4,10|| align=right|3,251||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125411)||2001 VK107|| align=right|16,3|| align=right|2,288|| align=right|0,057|| align=right|7,71|| align=right|3,459||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125412)||2001 VJ108|| align=right|16,3|| align=right|2,608|| align=right|0,090|| align=right|9,90|| align=right|4,212||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125413)||2001 VE109|| align=right|17,0|| align=right|2,441|| align=right|0,147|| align=right|2,17|| align=right|3,812||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125414)||2001 VG109|| align=right|16,3|| align=right|2,269|| align=right|0,087|| align=right|4,61|| align=right|3,416||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125415)||2001 VV109|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,081|| align=right|5,03|| align=right|3,821||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125416)||2001 VK110|| align=right|16,5|| align=right|2,403|| align=right|0,178|| align=right|2,92|| align=right|3,724||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125417)||2001 VT110|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,071|| align=right|5,33|| align=right|3,350||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125418)||2001 VU110|| align=right|15,7|| align=right|2,252|| align=right|0,080|| align=right|6,31|| align=right|3,379||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125419)||2001 VB111|| align=right|16,8|| align=right|2,320|| align=right|0,118|| align=right|3,14|| align=right|3,532||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125420)||2001 VK111|| align=right|16,0|| align=right|2,569|| align=right|0,249|| align=right|5,46|| align=right|4,117||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125421)||2001 VM111|| align=right|16,1|| align=right|2,545|| align=right|0,184|| align=right|9,69|| align=right|4,061||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125422)||2001 VJ112|| align=right|15,8|| align=right|2,257|| align=right|0,112|| align=right|4,97|| align=right|3,391||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125423)||2001 VS112|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,139|| align=right|3,04|| align=right|3,667||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125424)||2001 VA113|| align=right|15,6|| align=right|2,482|| align=right|0,101|| align=right|5,27|| align=right|3,909||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125425)||2001 VR113|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,098|| align=right|3,43|| align=right|3,552||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125426)||2001 VZ113|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,144|| align=right|3,56|| align=right|3,446||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125427)||2001 VF114|| align=right|14,7|| align=right|3,013|| align=right|0,085|| align=right|10,84|| align=right|5,230||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125428)||2001 VN114|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,067|| align=right|6,16|| align=right|3,438||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125429)||2001 VP114|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,116|| align=right|1,75|| align=right|3,745||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125430)||2001 VR114|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,103|| align=right|3,28|| align=right|4,009||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125431)||2001 VT114|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,141|| align=right|7,28|| align=right|3,527||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125432)||2001 VV114|| align=right|15,8|| align=right|2,261|| align=right|0,153|| align=right|4,29|| align=right|3,399||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125433)||2001 VC115|| align=right|15,1|| align=right|2,648|| align=right|0,056|| align=right|2,92|| align=right|4,309||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125434)||2001 VJ115|| align=right|16,6|| align=right|2,585|| align=right|0,228|| align=right|4,29|| align=right|4,156||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125435)||2001 VM115|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,091|| align=right|2,51|| align=right|4,156||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125436)||2001 VQ115|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|2,64|| align=right|3,737||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125437)||2001 VR115|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,069|| align=right|3,52|| align=right|3,653||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125438)||2001 VD116|| align=right|16,6|| align=right|2,391|| align=right|0,180|| align=right|1,82|| align=right|3,697||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125439)||2001 VV116|| align=right|15,8|| align=right|2,701|| align=right|0,086|| align=right|5,35|| align=right|4,439||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125440)||2001 VP117|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,159|| align=right|2,23|| align=right|3,811||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125441)||2001 VT117|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,161|| align=right|3,71|| align=right|3,415||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125442)||2001 VY117|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,220|| align=right|1,57|| align=right|3,734||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125443)||2001 VP120|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,096|| align=right|10,89|| align=right|4,210||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125444)||2001 VV120|| align=right|14,7|| align=right|2,540|| align=right|0,142|| align=right|7,54|| align=right|4,046||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125445)||2001 VZ120|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,151|| align=right|7,39|| align=right|3,494||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125446)||2001 VN121|| align=right|16,2|| align=right|2,468|| align=right|0,122|| align=right|6,09|| align=right|3,876||MBA||15. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125447)||2001 VU121|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,047|| align=right|5,52|| align=right|3,334||MBA||15. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125448)||2001 VL122|| align=right|14,7|| align=right|2,259|| align=right|0,172|| align=right|26,91|| align=right|3,395||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125449)||2001 VB123|| align=right|15,4|| align=right|2,714|| align=right|0,146|| align=right|13,80|| align=right|4,470||MBA||11. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125450)||2001 VK124|| align=right|17,5|| align=right|2,177|| align=right|0,136|| align=right|3,44|| align=right|3,212||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125451)||2001 VW125|| align=right|17,5|| align=right|2,293|| align=right|0,037|| align=right|1,65|| align=right|3,471||MBA||14. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125452)||2001 WK|| align=right|17,7|| align=right|2,210|| align=right|0,052|| align=right|3,21|| align=right|3,286||MBA||16. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125453)||2001 WR|| align=right|17,4|| align=right|2,396|| align=right|0,156|| align=right|1,55|| align=right|3,708||MBA||16. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125454)||2001 WW|| align=right|16,4|| align=right|2,728|| align=right|0,196|| align=right|6,46|| align=right|4,505||MBA||16. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125455)||2001 WD3|| align=right|17,3|| align=right|2,281|| align=right|0,127|| align=right|1,23|| align=right|3,445||MBA||16. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125456)||2001 WN3|| align=right|17,1|| align=right|2,343|| align=right|0,225|| align=right|6,41|| align=right|3,585||MBA||16. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125457)||2001 WD4|| align=right|16,1|| align=right|2,316|| align=right|0,145|| align=right|7,17|| align=right|3,524||MBA||17. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(125458)||2001 WR4|| align=right|14,8|| align=right|2,556|| align=right|0,348|| align=right|14,55|| align=right|4,086||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125459)||2001 WQ5|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,247|| align=right|3,64|| align=right|3,594||MBA||20. listopadu 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(125460)||2001 WS5|| align=right|16,3|| align=right|2,327|| align=right|0,170|| align=right|2,27|| align=right|3,549||MBA||22. listopadu 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(125461)||2001 WT7|| align=right|17,1|| align=right|2,402|| align=right|0,219|| align=right|4,36|| align=right|3,721||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125462)||2001 WY7|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,138|| align=right|5,60|| align=right|3,428||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125463)||2001 WF8|| align=right|16,3|| align=right|2,222|| align=right|0,077|| align=right|7,17|| align=right|3,312||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125464)||2001 WK8|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,113|| align=right|8,15|| align=right|3,558||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125465)||2001 WY9|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,047|| align=right|5,05|| align=right|4,219||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125466)||2001 WE10|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,251|| align=right|6,71|| align=right|4,067||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125467)||2001 WK10|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,083|| align=right|2,03|| align=right|4,196||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125468)||2001 WL10|| align=right|16,4|| align=right|2,542|| align=right|0,180|| align=right|2,77|| align=right|4,051||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125469)||2001 WM11|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,086|| align=right|8,38|| align=right|3,407||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125470)||2001 WL13|| align=right|15,8|| align=right|2,197|| align=right|0,115|| align=right|7,14|| align=right|3,256||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125471)||2001 WC14|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,194|| align=right|4,81|| align=right|3,683||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125472)||2001 WM14|| align=right|15,7|| align=right|2,249|| align=right|0,262|| align=right|4,78|| align=right|3,372||MBA||21. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125473)||2001 WP14|| align=right|16,8|| align=right|2,279|| align=right|0,176|| align=right|4,85|| align=right|3,440||MBA||20. listopadu 2001||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(125474)||2001 WR14|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,157|| align=right|6,00|| align=right|3,586||MBA||17. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125475)||2001 WA15|| align=right|16,8|| align=right|2,183|| align=right|0,248|| align=right|5,49|| align=right|3,224||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125476)||2001 WE16|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,138|| align=right|7,32|| align=right|3,650||MBA||27. listopadu 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(125477)||2001 WL16|| align=right|17,3|| align=right|2,201|| align=right|0,148|| align=right|3,26|| align=right|3,264||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125478)||2001 WS16|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,170|| align=right|2,28|| align=right|3,503||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125479)||2001 WD17|| align=right|15,5|| align=right|2,702|| align=right|0,025|| align=right|1,38|| align=right|4,442||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125480)||2001 WY17|| align=right|16,1|| align=right|2,213|| align=right|0,104|| align=right|2,98|| align=right|3,292||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125481)||2001 WL19|| align=right|16,5|| align=right|2,281|| align=right|0,169|| align=right|1,24|| align=right|3,445||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125482)||2001 WY19|| align=right|16,6|| align=right|2,362|| align=right|0,170|| align=right|1,40|| align=right|3,630||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125483)||2001 WE20|| align=right|17,4|| align=right|2,387|| align=right|0,229|| align=right|1,92|| align=right|3,687||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125484)||2001 WL20|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,073|| align=right|3,47|| align=right|3,576||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125485)||2001 WR20|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,030|| align=right|7,42|| align=right|3,688||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125486)||2001 WX23|| align=right|17,1|| align=right|2,370|| align=right|0,167|| align=right|2,81|| align=right|3,648||MBA||17. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125487)||2001 WH25|| align=right|14,9|| align=right|2,455|| align=right|0,181|| align=right|6,85|| align=right|3,845||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125488)||2001 WC26|| align=right|17,8|| align=right|2,353|| align=right|0,164|| align=right|1,25|| align=right|3,609||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125489)||2001 WJ27|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,125|| align=right|4,45|| align=right|3,674||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125490)||2001 WC28|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,144|| align=right|7,15|| align=right|3,674||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125491)||2001 WJ28|| align=right|15,6|| align=right|2,565|| align=right|0,181|| align=right|4,97|| align=right|4,108||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125492)||2001 WK28|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,191|| align=right|9,55|| align=right|3,630||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125493)||2001 WQ28|| align=right|16,7|| align=right|2,440|| align=right|0,183|| align=right|2,84|| align=right|3,812||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125494)||2001 WY28|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,157|| align=right|6,77|| align=right|3,698||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125495)||2001 WC29|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,214|| align=right|5,88|| align=right|4,164||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125496)||2001 WF29|| align=right|16,0|| align=right|2,644|| align=right|0,085|| align=right|15,32|| align=right|4,299||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125497)||2001 WJ29|| align=right|16,2|| align=right|2,582|| align=right|0,149|| align=right|4,63|| align=right|4,148||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125498)||2001 WU30|| align=right|16,0|| align=right|2,545|| align=right|0,175|| align=right|13,92|| align=right|4,059||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125499)||2001 WK31|| align=right|15,5|| align=right|2,494|| align=right|0,038|| align=right|7,07|| align=right|3,938||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125500)||2001 WB32|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,113|| align=right|6,72|| align=right|3,462||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek